Сэ́ндлер — еврейская фамилия (американизированное произношение фамилии ).

 Сэндлер, Адам (род. 1966) — американский комик, актёр, музыкант, сценарист и кинопродюсер.
 Сэндлер, Джеки (род. 1974) — американская актриса и фотомодель.
 Сэндлер, Сьюзан — американская писательница.

См. также 
 Сандлер
 Сэдлер
 Сендлерова